Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2014 – 41. edycja mistrzostw świata w kajakarstwie. Mistrzostwa były organizowane przez Międzynarodową Federację Kajakową, odbyły się między 6 a 10 sierpnia 2014 w Moskwie.

Medaliści

Mężczyźni

Kanadyjki

Kajaki

Kobiety

Kanadyjki

Kajaki

Niepełnosprawni

Mężczyźni

Kobiety

Końcowa klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja medalowa niepełnosprawnych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kajakarstwie
2014 w sporcie
Zawody sportowe w Moskwie
2014 w Rosji